Yorkville – dzielnica Toronto
Miejscowości w USA;
 Yorkville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Yorkville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Yorkville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Yorkville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
 Yorkville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
Gminy w USA:
 Yorkville (ang. Yorkville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Yorkville – obszar niemunicypalny w hrabstwie Mendocino, w Kalifornii